Босоле́й (; красивое солнце) — термин французского происхождения.

 Босолей (Beausoleil) — французская коммуна департамента Приморские Альпы.
 Босолей — кантон во Франции, департамент Приморские Альпы.

Персоналии 
 Босолей, Бобби (род. 1947) — американский убийца, бывший член «Семьи Мэнсона», которую возглавлял Чарльз Мэнсон.
 Шатле де Босолей, Жан дю (Jean du Châtelet de Beausoleil; ок. 1578 — ок. 1645) — французский минералог-лозоход, обвинявшийся в колдовстве и закончивший жизнь в тюрьме.
 Бертеро де Босолей, Мартина де (Martine de Bertereau de Beausoleil; ок. 1590 — ок. 1642) — французский минералог, обвинявшаяся в колдовстве и закончившая жизнь в тюрьме.